Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wilkes () :
 comté de Wilkes, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 comté de Wilkes, situé dans l'État de Géorgie.

Voir aussi 
 Page d'homonymie